Татьяна Ивановна Заблоцкая — мастер спорта по гребле на байдарке и каноэ, многократная чемпионка Белоруссии. Первенство вооружённых сил СССР по гребле — 2 место. Чемпионка 10-й спартакиады СССР. В настоящее время — член совета ветеранов спорта ЦСКА и руководитель спортивно-военно-патриотического движения «Тайфун». Была руководителем патриотического движения Юнармии Кремля.

Биография 
Родилась 24 октября 1973 года в Белорусской ССР на территории современного города Гродно в семье выходцев из Польши. В 10 лет начала заниматься греблей в школе олимпийского резерва. Тренер Татьяны был хорошо известный Рудевич Пётр Станиславович.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Мастера спорта Белоруссии
Гребцы на байдарках и каноэ Белоруссии
Чемпионы Белоруссии